Termin  ima više značenja.

 Mandelonitrilna lijaza, enzim
 Alifatična (R)-hidroksinitrilna lijaza, enzim